Grew ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Preuss Grew (* 1970), US-amerikanische Keramikkünstlerin
 John Grew (* 1940), kanadischer Organist, Cembalist und Musikpädagoge
 Joseph Grew (1880–1965), US-amerikanischer Diplomat
 Nathaniel Grew (1829–1897), britischer Ingenieur und Unternehmer
 Nehemiah Grew (1641–1712), englischer Arzt und Botaniker
 Raymond Grew (1930–2020), US-amerikanischer Historiker
 Stephen Grew, britischer Jazz- und Improvisationsmusiker

Sonstiges:
 Grew Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Crew
 GRU
 McGrew